W Polsce
 Małki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Małki – część wsi Kunki w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Małki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie
 Małki – część wsi Przędzel w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Małki – gromada
 Małki – przystanek kolejowy

 Na Białorusi
Małki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja. Dawniej Trybuchy